Западна „Б“ футболна група сезон 2010/11 е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в три срещи на разменно гостуване, като домакина в третата среща се определя по жребий след приключване на първите 22 кръга. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат във „В“ група. Победителят се класира директно за „А“ футболна група, а отборът, заел 2-ро място в Западна „Б“ ФГ играе бараж с отбора на 2-ро място от Източна „Б“ група, като спечелилият мача не се класира директно, а играе мач срещу отбора на 14-о място от „А“ група.

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2010/11
2010/11